Lucille E. Brown (18 de julho de 1918 – 21 de agosto de 1992), mais conhecida como Lucille “Babe” Brown Barlow ou Babe Barlow, foi uma atriz, cantora e dançarina estadunidense, que atuou nas comédias Our Gang, de Hal Roach.

Biografia
Nasceu em Des Moines, Iowa. Na infância, viajava frequentemente com sua mãe, que trabalhava no vaudeville, e era uma dançarina de hula em um carnaval. Quando sua mãe casou novamente, Lucille foi deixada em um orfanato na Califórnia.  Descoberta por Hal Roach no orfanato, entre 5 e 7 anos, foi levada para fazer o papel de Farina nas comédias Our Gang. Foi a segunda criança a interpretar esse papel e, além de Farina, também interpretava Baby Lucille no Our Gang. Os diretores dessas comédias tinham uma abordagem única para fazê-las: filmavam as crianças deixando-as correrem livres em locais como lojas de departamento ou casas supostamente assombradas. O trabalho de Lucille no Our Gang terminou depois de dois anos. Em 1976, Lucille declarou que, na época “não havia leis protegendo as estrelas infantis, portanto nunca vi um penny do que fiz”. Farina foi feito, na maior parte dos filmes Our Gang, por Allen Clayton Hoskins. Segundo o site BlackFace, “Os espectadores ficaram intrigados com o personagem Farina porque eles não conseguiam descobrir se ele era um menino ou uma menina. O estúdio tinha decidido manter o gênero de Farina um mistério, pensando que isso iria ajudar na sua carreira. Nos primeiros anos, o sexo dos rapazes era disfarçado por um vestido e ostentando um penteado feminino com tranças retorcidas que ficaram em linha reta para cima sempre que ele estava assustado. Mais tarde, ele usava roupas velhas remendadas, as quais viriam a se tornar sua marca registrada”.

Mais tarde, Barlow apareceu em papéis afro-americanos em alguns filmes e trabalhou em vários locais, tais como clubes noturnos, além de se juntar a um circo onde aprendeu a montar os elefantes. Atuou nos filmes Stormy Weather (um pequeno papel, como dançarina) e Green Pastures (um pequeno papel, de anjo), e fez parte, por muitos anos, do Babe Barlow and the Sugar Drops. 

Foi a primeira mulher negra no sul dos Estados Unidos a ganhar a licença de engenheira de transmissão, e organizou um show de rádio em Kwem, Memphis, Tennessee. Mudou-se para Buffalo em 1956, onde morava a família de seu marido, e voltou a estudar aos 54 anos, graduando-se no Buffalo State College, e fazendo seu mestrado na University at Buffalo.

Faleceu no Hamlin Terrace Health Care Center, em Buffalo, Nova Iorque, aos 74 anos, em 21 de agosto de 1992, e foi sepultada no Elmlawn Cemetery, em Tonawanda, Buffalo.

Filmografia
 Our Gang (Farina e Baby Lucille)
 Green Pastures (um pequeno papel, de anjo) (1936)
 Stormy Weather (um pequeno papel, como dançarina) (1943)

Notas e referências

Ligações externas
 Buffalo’s Historical Hollywood Connections
 Lucille Brown no All Movie

Nascidos em 1918
Mortos em 1992
Atores dos Estados Unidos
Atores infantis dos Estados Unidos